Jan Andrzej Głogowski – cześnik nowogrodzkosiewierski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Głogowski (ur. 1854, zm. 1910) – polski lekarz, działacz endecki i oświatowy
 Jan Głogowski (ur. 1888, zm. 1935) – polski pułkownik kawalerii Wojska Polskiego